|}

Die Bahnstrecke Wrocław–Poznań (Breslau–Posen) ist eine zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Niederschlesien und Großpolen, welche die Hauptstädte dieser Woiwodschaften, Breslau (Wrocław) und Posen (Poznań), über die Kreisstadt Rawitsch (Rawicz), die kreisfreie Stadt Lissa (Leszno) und die Kreisstadt Kosten (Kościan) verbindet.

Verlauf 

Die Strecke beginnt im Fernverkehrsbahnhof Bahnhof Wrocław Główny (Breslau Hbf), welcher den Beginn der Bahnstrecke Wrocław–Międzylesie und der nur noch teilweise im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Wrocław–Jedlina-Zdrój und den Endpunkt der Bahnstrecke Bytom–Wrocław darstellt, und verläuft nach zwei Kilometern westwärts gerichteten Abschnitts durchweg nordwärts.

Erster Zwischen- und Fernverkehrsbahnhof nach Wrocław Główny ist Wrocław Mikołajów (Breslau Nikolaitor; km 3,702), an dem die Bahnstrecke Kalety–Wrocław endet, in Wrocław Osobowice (Breslau-Oswitz; km 9,718) endet die nur im Güterverkehr betriebene Bahnstrecke Jelcz Miłoszyce–Wrocław Osobowice, die folgenden Fernverkehrsbahnhöfe sind Oborniki Śląskie (Obernigk; 26,736), dann Żmigród (Trachenberg; km 47,151), der Beginn der ehemaligen Bahnstrecke Żmigród–Wąsosz und der einstigen Trachenberg-Militscher Kreisbahn und Rawicz (Rawitsch; km 63,062), der Kreuzungsbahnhof mit der einstigen Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn. Am Bahnhof Bojanowo (Bojanowo/Schmückert; km 75,311) zweigte früher die Bahnstrecke Bojanowo–Głogów ab. Im Fernverkehrs- und Keilbahnhof Leszno (Lissa; km 95,798) wird die Bahnstrecke Łódź Kaliska–Forst (Lausitz) Grenze gekreuzt, auch beginnt hier die Bahnstrecke Leszno–Zbąszyn und endete einst die Strecke der Guhrauer Kreisbahn. Beim Bahnhof Stare Bojanowo (Alt Boyen; km 112,546) wird die Śmigielska Kolej Dojazdowa gekreuzt; letzter Fernverkehrsbahnhof vor Posen ist Kościan (Kosten; km 122,707), der Beginn der ehemaligen Bahnstrecke Kościan–Opalenica und der einstigen Kostener Kreisbahnen.

Im Bahnhof Czempiń (Czempin/Karlshausen; km 132,946) endet die nur noch teilweise im Güterverkehr bediente Bahnstrecke Mieszków–Czempiń, im Bahnhof Puszczykówko (Puschkau; km 152,255) begann die Bahnstrecke Puszcyzkówko–Osowa Góra, eine kurze Stichbahn; im Bahnhof Luboń koło Poznania (Luban (Kr. Posen); km 157,933) endet die Bahnstrecke Sulechów–Łuboń koło Poznania. Kurz vor dem Bahnhof Poznań Główny (Posen; km 164,454), dem Endpunkt der Strecke, trifft sie auf die Bahnstrecke Kluczbork–Poznań und die Bahnstrecke Frankfurt (Oder)–Poznań, hinter dem Bahnhof geht sie in die Bahnstrecke Warszawa–Poznań und die Bahnstrecke Poznań–Szczecin über.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend zweigleisig und mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert.

Personenzüge dürfen bis zum Kilometer 5,186 sechzig bis hundertzwanzig Kilometer pro Stunde fahren, dann bis zum Kilometer 25,100 hundertsechzig, dann bis zum Kilometer 27,500 hundertzwanzig, bis zum Kilometer 59,697 wieder hundertsechzig, bis zum Kilometer 61,300 noch hundertvierzig, bis zum Kilometer 68,000 noch hundertzwanzig, bis zum Kilometer 94,750 je nach Gleis hundert bzw. hundertzwanzig, bis zum Kilometer 131,080 sechzig bis hundert bzw. fünfzig bis hundert, bis zum Kilometer 161,200 hundertzwanzig, auf der Reststrecke noch sechzig bis achtzig.

Güterzüge dürfen bis zum Kilometer 4,100 sechzig Kilometer pro Stunde fahren, auf einem Gleis aber teilweise gar nicht, dann bis zum Kilometer 59,967 hundertzwanzig, bis zum Kilometer 61,300 noch achtzig, bis zum Kilometer 131,080 nur noch fünfzig, bis zum Kilometer 163,000 achtzig, dann noch sechzig.

Geschichte 
Die Strecke Breslau–Posen wurde auf ganzer Länge am 29. Oktober 1856 von der Breslau-Posen-Glogauer Eisenbahn eröffnet. Diese gehörte zur Oberschlesischen Eisenbahn, als diese zum 1. Juli 1886 endgültig verstaatlicht wurde.

Bis 1905 wurde die Strecke komplett zweigleisig ausgebaut. Der Sommerfahrplan 1914 sah zwei Schnellzugpaare vor, die mindestens zwei Stunden und 22 Minuten für die Strecke brauchten und in Trachenberg Stsbf, Rawitsch Stsbf, Bojanowo (ein Zugpaar), Lissa (Pos.) und Kosten hielten. Die drei Eilzugpaare brauchten minimal zwei Stunden und siebzehn Minuten und hielten teilweise weniger als die Schnellzüge.

Aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags verlief ab 1920 zwischen Korsenz und Rawitsch die deutsch-polnische Grenze, 1936 verkehrte ein Schnellzugpaar und etwas Nahverkehr über die Grenze, die Fahrzeit Breslau–Posen betrug mindestens zwei Stunden und 38 Minuten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Strecke zu den Polnischen Staatseisenbahnen, welche den Abschnitt von Wrocław Główny nach Oborniki Śląskie bis zum 17. November 1969 und den Rest der Strecke bis zum 22. April 1970 mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert, heute beträgt die Fahrzeit mindestens zwei Stunden und dreizehn Minuten.

Seit Herbst 2018 und voraussichtlich bis Herbst 2019 finden zwischen Rawicz und Czempiń Modernisierungsarbeiten statt. Dabei wird im laufenden Betrieb nacheinander auf beiden Gleisen feste Fahrbahn verbaut, und einige Bahnhöfe erhalten behindertengerechte Bahnsteighöhen. Ziel ist eine durchgehende Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Mit Stand März 2019 ist der gesamte 69 km lange Bauabschnitt nur eingleisig befahrbar, wobei das unter Bauarbeiten befindliche Gleis mehrfach wechselt und die meisten Bahnhöfe und Weichen noch im alten Zustand sind. Wegen des eher dünnen Zugtakts besteht keine Beeinträchtigung des Fahrplans.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8.

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien